7780 Maren
Marene
Mareno di Piave

Desambiguações de topônimos